Kabinett Tardieu steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:

 Kabinett Tardieu I (1929/30)
 Kabinett Tardieu II  (1930)
 Kabinett Tardieu III  (1932)